Snethlage ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Snethlage, Pionier-Hauptmann der preußischen Armee, Baumeister des Blockhauses Nikolskoë in Berlin und der russischen Kolonie Alexandrowka in Potsdam 
 Bernhard Moritz Snethlage (1753–1840), deutscher Pädagoge
 Edu Snethlage (1886–1941), niederländischer Fußballspieler
 Emil-Heinrich Snethlage (1897–1939), deutscher Ornithologe, Forschungsreisender und Ethnologe
 Karl Emil Lambert Snethlage (1866–1910), deutscher Landrat
 Karl Wilhelm Moritz Snethlage (1792–1871), deutscher evangelischer Theologe, Oberhofprediger in Berlin
 Leonhard Wilhelm Snetlage (1743–1812), deutscher Romanist und Lexikograf.
 Maria Emilie Snethlage (1868–1929), deutsche Ornithologin
 Rolf Snethlage (1944–2022), deutscher Geologe und Mineraloge

Siehe auch:
 Snetlage